Southwood ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Southwood (1937–2009), US-amerikanischer Schauspieler
 John Southwood (* 1943), australischer Kanute 
 Leslie Southwood (1906–1986), britischer Ruderer
 Richard Southwood (1931–2005), britischer Insektenkundler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Southwood (Alabama)
 Southwood (Delaware)
 Southwood (Indiana)
 Southwood (Louisiana)
 Southwood (New York)
 Southwood (North Carolina)